Забалка — місцевість Херсона
 Забалка  — місцевість в Олександрії